Holborow ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Holborow († 2012), australische Magistratin
 Justin Holborow (* 1996), australischer Schauspieler